Молинари () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Молинари, Александр (1772—1831) — живописец, рисовальщик и миниатюрист.
 Молинари, Анджело — конструктор лодок, основатель гонок Формула-1 среди спортивных катамаранов.
 Молинари, Антонио (1655—1704) — итальянский живописец и график.
 Молинари, Бернардино (1880—1952) — итальянский дирижёр.
 Молинари, Густав де (1819—1912) — бельгийский экономист.
 Молинари, Мария — итальянская писательница.
 Молинари, Микелино де (также известен как Микелино да Безоццо; ок. 1370 — ок. 1455) — итальянский живописец и миниатюрист.
 Молинари, Ренато (род. 1946) — чемпион мира в гонках Формула-1 на спортивных катамаранах.
 Молинари, Рикардо (1898—1996) — аргентинский поэт-лирик.
 Молинари, Симона (род. 1983) — итальянская популярная певица.
 Молинари, Форрест (род. 1995) — американская женщина-борец вольного стиля.
 Молинари, Энтони (род. 1974) — американский актёр.

Составная фамилия 
 Молинари-Праделли, Франческо (1911—1996) — итальянский дирижёр.

Прочее 
 Молинари — фирма производитель самбуки.
 Институт Молинари — политическая организация.

См. также